Barker Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barker Creek (Arkansas), im Poinsett County
 Barker Creek (Idaho), im Kootenai County
 Barker Creek (Illinois), im Fulton County
 Barker Creek (Iowa), im Lucas County
 Barker Creek (Kern County, Kalifornien)
 Barker Creek (Lake County, Kalifornien)
 Barker Creek (Placer County, Kalifornien)
 Barker Creek (Trinity County, Kalifornien)
 Barker Creek (Maryland), im Talbot County
 Barker Creek (Crawford County, Michigan)
 Barker Creek (Kalkaska County, Michigan)
 Barker Creek (Minnesota), im Cook County
 Barker Creek (Missouri), im Henry County
 Barker Creek (Montana), im Deer Lodge County
 Barker Creek (Nye County, Nevada)
 Barker Creek (Washoe County, Nevada)
 Barker Creek (North Carolina), im Graham County
 Barker Creek (Oregon), im Coos County
 Barker Creek (Virginia), im Halifax County
 Barker Creek (Washington), im Kitsap County
 Barker Creek (Wisconsin), im Barron County

Siehe auch:
 Barker Mill Creek